Röngönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röngönsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Röngönsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar